Liste over makedonske mestre i klubhåndbold.

Listen 

|}

Statistik

Eksterne henvisninger 
 Makedoniens håndboldforbund  /

Håndboldpriser
Mestre i klubhåndbold